Mertosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mertosaari (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 
 Mertosaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,17, long 25,64), Mellersta Finland, 
 Mertosaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,08, long 25,88), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar